La transmigration des âmes est une notion religieuse ou métaphysique.
En Indonésie, la transmigrasion est un programme gouvernemental destiné à déplacer des personnes depuis les régions surpeuplées de Bali, Java et Madura vers des régions moins peuplées du pays.